Армада () — іспанська назва військово-морських сил. У сучасному розумінні — велике з'єднання військових кораблів, літаків або танків.

 Іспанська Армада — флот Іспанії у XVI столітті.
 «Армада» — рок-гурт з Києва.

Примітки